strefa międzyzwrotnikowa (tropikalna)
 tropik (tkanina)
 tropik (namiot)